Велосипед с гидравлическим приводом — класс велосипедов, в которых передача крутящего момента от кареточного узла (педалей) к колесу происходит через гидравлическую систему, вместо цепи или вала. Механически каретка и ведущее колесо велосипеда не связаны.

Гидравлическая система состоит из насоса, гидромотора и трубопроводов. В качестве насоса также могут выступать гидромашины разнообразных конструкций, например пластинчатая гидромашина.

Ссылки 

 
 The Cyclo Pump Project: new Hydraulic Variable Transmission System specially designed for bicycles and human pedalling) 
 Cannondale Jacknife (Hydraulic Concept Bike)  
 Engineering Students Compete To Redesign The Bicycle: hydraulic and pneumatic designs 
 First Annual Chainless Challenge: Fluid-Powered Bicycles 
 The Contortionist by Dominic Hargreaves 

Типы велосипедов